BK ou B-K est un code pouvant signifier :
 BK, Bosnie-Herzégovine selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2) ;
 B-K, .

BK, Bk ou B&K est un sigle ou une abréviation qui peut signifier :
 Bacille de Koch, une bacille de la famille des Mycobacteriaceae ;
 virus BK, virus de famille des polyomavirus ;
 Burger King, une chaîne  de restauration rapide ;
 Brasseries Kronenbourg, une brasserie française  ;
 British Knights, une marque de chaussures de sport américaine ;
 Brooklyn, un quartier de New-York ;
 Bruce Kulick, un ex-membre du groupe Kiss ;
  (B&K), une société danoise d'électronique.

Bk est le symbole de :
 Berkélium, un élément chimique, dans le tableau périodique des éléments.